

Прізвище 

 Абель Агілар (ісп. Abel Aguilar, 1985) — колумбійський футболіст, півзахисник національної збірної Колумбії.
 Макарена Агілар (ісп. Macarena Aguilar, 1985) — іспанська гандболістка, олімпійська медалістка.
 Мануель Агілар Чакон — голова держави Коста-Рики.
 Пауль Агілар (ісп. Paul Nicolás Aguilar; 1986) — мексиканський футболіст.
 Самуель Агілар (ісп. Samuel Aguilar}}, 1933 — 2013) — парагвайський футболіст, воротар.
 Феліпе Агілар (ісп. Felipe Aguilar, 1993) — колумбійський футболіст, захисник клубу «Атлетіко Насьйональ».
 Франсіско де Агілар (1810) — тимчасовий президент Гондурасу з 8 листопада 1855 до 17 лютого 1856 року.
 Франсіско Агілар Баркеро — тимчасовий президент Коста-Рики.
 Хоель Агілар (ісп. Joel Antonio Aguilar Chicas; 1975) — сальвадорський футбольний арбітр.

Топонім 

 Агілар-де-Кодес (ісп. Aguilar de Codés) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Наварра.
 Агілар-дель-Альфамбра (ісп. Aguilar del Alfambra) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель.
 Агілар-де-Кампоо (ісп. Aguilar de Campoo) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Агілар-дель-Ріо-Алама (ісп. Aguilar del Río Alhama) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Ла-Ріоха. Населення — 573 осіб (2009).
 Агілар-де-Буреба (ісп. Aguilar de Bureba) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.
 Агілар-де-Кампос (ісп. Aguilar de Campos) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід.
 Агілар-де-ла-Фронтера (ісп. Aguilar de la Frontera) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Кордова.
 Ель-Агілар () — гірське селище в аргентинській провінції Жужуй

Іспанські прізвища